Kvasstind kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kvasstind, Antarktis,

Norge 

 Kvasstinden, Norge, Nordland fylke, Alstahaug, 

Robotskapade Antarktisförgreningar